Biruința se poate referi la:

 Biruința - oraș din Republica Moldova
 Biruința, Constanța - sat din județul Constanța
 Biruința - navă petrolieră românească